Mužská dvouhra BNP Paribas Open 2022 probíhala v první polovině března 2022. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráčů, z nichž se třináct probojovalo z kvalifikace. Obhájcem titulu byl britský dvanáctý hráč světa Cameron Norrie, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Carlos Alcaraz. 18letý Španěl se následně stal druhým nejmladším semifinalistou v Indian Wells po 17letém Andrem Agassim, jenž do této fáze postoupil v roce 1988.

Daniil Medveděv s Novakem Djokovićem vstoupili do turnaje jako soupeři o post singlové světové jedničky. Djokovićovi jako neočkovanému hráči proti covidu-19 zamezilo ke vstupu do Spojených států nařízení o povinné vakcinaci cizinců, které americký úřad CDC odmítl upravit. Medveděvova porážka ve třetím kole od Gaëla Monfilse znamenala, že Rus hrající pod neutrální vlajkou po třech týdnech opustil čelo žebříčku. Setrvání na čele si mohl zajistit postupem do čtvrtfinále.

Vítězstvím ve třetím kole nad Danielem Evansem se Rafael Nadal stal prvním tenistou, který vyhrál 400. zápas v kategorii ATP Masters 1000. 

Vítězem se stal dvacátý hráč žebříčku Taylor Fritz, jenž ve finále zdolal světovou čtyřku Rafaela Nadala po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6.  V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Eastbourne International 2019 představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour a první v sérii Masters. 24letý Fritz se stal prvním americkým šampionem Indian Wells Masters od Agassiho v roce 2001. Nadalovi přivodil první porážku v roce 2022 a ukončil jeho 20zápasovou neporazitelnost, trvající od lednového Melbourne Summer Set. Výhry dosáhl i přes zraněný kotník, jehož stav se zhoršil při předzápasovém rozehrání. Tým vedený  koučem Annaconem mu doporučoval nenastoupit do finále. Hlezno si podvrtl v sobotním semifinále. Ke zdravotní indispozici uvedl: „V životě jsem nezažil větší bolest. Moje emoce před finále byly jako na horské dráze. A pak jsem nastoupil a vůbec mě to neomezovalo“.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2022